Ols kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ols-et-Rinhodes, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Italien 

 Oulx (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar